Zum Schwan steht für:
 Gasthof Zur Schwane (Abtswind), Abtswind (Unterfranken)
 Zum Schwan (Dresden), ehemaliges Bauwerk in Sachsen
 Gasthof zum Schwanen (Kempten), Kempten (Allgäu)
 Gasthof Zur Schwane (Volkach), Volkach (Mainfranken)
 Zum Schwan (Wanfried), Gasthaus in Hessen
 Gasthaus zum Schwanen, Memmingen, Bayern
 Zum Schwanen (Steinbach), denkmalgeschütztes Gasthaus in Steinbach (Taunus), Hessen
 Gasthof zum Schwan (Sommerach)
 Gasthof zum Schwanen (Füssen) 
 Hotel Schwanen, Ennetbaden, Schweiz

Siehe auch:
 Goldener Schwan (Begriffsklärung)
 Hotel zum Schwan
 Schwan (Begriffsklärung)